Revolver (стилизовано как ) — четвёртый сольный альбом американского рэпера T-Pain, выпущенный в 2011 году. Он дебютировал на 28 месте в американском чарте Billboard 200. В первую неделю было продано 34.000 экземпляров. В США было продано 119.000 экземпляров.

Список композиций 

(* — сопродюсер)

Альбомы T-Pain
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke